kopstem, een manier van zingen
Falset (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Tarragona